UNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Umnak Island Umnak (Stati Uniti)